Sers o SERS può avere vari significati.

Sigle
SERS – Surface Enhanced Raman Spectroscopy (Spettroscopia Raman amplificata da superfici)
S.E.R.S. – Solar Energy Recovery System (sistema di ricovero dell'energia solare)

Toponomastica 
 Sers – comune francese della Charente
 Sers – comune francese degli Alti Pirenei
 Sers - comune dell'Armenia